Ива́н Григо́рьевич Павло́вский (5 июля 1922, с. Латыголь, Сенненский район, Витебская область, Белорусская ССР, — 22 июля 2007, Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР от Кемеровской области (1977—1984). Член ЦК КПСС (1981—1986).

Биография 
 1941—1942 — дежурный по станции, заместитель начальника станции, инженер отделения Свердловской железной дороги.
 В 1942 г. курсант Свердловского пехотного училища.
 1942—1947 — начальник станций Свердловской железной дороги, инспектор Воронежского отделения, заместитель начальника станции Воронеж-2 Юго-Восточной железной дороги.
 1950—1953 — заместитель начальника, начальник отдела эксплуатации Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги.
 1953—1959 — начальник станции Сталинград-1 Приволжской железной дороги.
 1959—1961 — начальник Ртищевского отделения Приволжской железной дороги.
 1961—1967 — первый заместитель начальника Приволжской железной дороги.
 1967—1972 — начальник Приволжской железной дороги.
 1972—1977 — заместитель Министра путей сообщения СССР — начальник Главного управления движения.
 1977—1982 — Министр путей сообщения СССР.
О подоплёке его снятия Андроповым упоминается в воспоминаниях Горбачёва: после избрания генсеком Андропов заявил, «что не пойдёт на Пленум до тех пор, пока в его выступлении не будет говориться об ответственности конкретных руководителей тех министерств, где дела идут особенно плохо. Поэтому в текст и были вписаны резкие критические пассажи о работе транспорта, о состоянии металлургии и строительства… в скором времени руководителей этих министерств — Павловского, Казанца и Новикова — вообще отстранили от работы».
 1982—1984 — первый заместитель Постоянного представителя СССР в СЭВ.
 С апреля 1984 года — персональный пенсионер союзного значения.
 Скончался 22 июля 2007 года в г. Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1971)
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Два ордена Трудового Красного Знамени
Медали.

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог
 Некролог // Гудок

Члены ЦК КПСС
Министры путей сообщения СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС